ELW steht für:
 Einsatzleitwagen, ein Einsatzfahrzeug zur Führung und Koordination von Rettungskräften
 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden, das Entsorgungsunternehmen der Stadt Wiesbaden
 Einliegerwohnung, eine zusätzliche Wohnung in einem Eigenheim
 Eigenbetrieb leben & wohnen, die Alten- und Wohnungslosenhilfe der Stadt Stuttgart
 Evangelische Landeskirche in Württemberg, lutherische Kirche in Südwestdeutschland
 Powiat Łódzki wschodni in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung